Neosticta är ett släkte av trollsländor. Neosticta ingår i familjen Isostictidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trollsländor
Neosticta